Fleur de Lys steht für:

 Fleur de Lys (Neufundland und Labrador), Gemeinde auf Neufundland in Kanada
 Fleur de Lys, Figur in der Heraldik, siehe Lilie (Heraldik) #Fleur-de-Lys
 Fleur de Lys Automobile Manufacturing, britischer Automobilbauer
 Fleur de Lys, eine Romanfigur von Victor Hugo